BMW Open 2004 – tenisowy turniej ATP rangi ATP International Series z cyklu BMW Open rozgrywany w dniach 26 kwietnia–2 maja 2004 roku w Monachium na kortach ziemnych o puli nagród 375 750 euro.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Eliminacje gry pojedynczej 
 Drabinka eliminacji

Uwagi

Bibliografia 
 
 

2004 w tenisie ziemnym
2004